konfederacja piotrkowska (1506)
 konfederacja piotrkowska (1507)